Дави́д Саргся́н:
 Саргсян, Давид Альбертович (род. 1979) — политический и государственный деятель Нагорно-Карабахской Республики, мэр Степанакерта.
 Саргсян, Давид Рафаэлович (род. 1977) — армянский финансист и политический деятель.